Tuxhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Tuxhorn (1903–1941), deutscher Kunstmaler 
 Victor Tuxhorn  (1892–1964), deutscher Kunstmaler